Апер може да е име на:

 Публий Салвий Апер, първият преториански префект 2 пр.н.е.
 Марк Септимий Апер (* 35), женен за Октавия, дядо по баща на Публий Септимий Гета (110–198), бащата на имп. Септимий Север
 Марк Апер, голям римски оратор по времето на Веспасиан (69–79)
 Марк Флавий Апер, консул 103 г.
 Марк Флавий Апер (консул 130 г.)
 Марк Флавий Апер (консул 176 г.), суфектконсул 155 и 160 г., консул 176 г.
 Гай Клавдий Септимий Апер, легат 150 г. на XVI Издръжлив Флавиев легион
 Публий Септимий Апер, суфектконсул 153 г.
 Публий Септимий Апер, син на суфектконсул от 153 г. и баща на консула от 207 г.
 Гай Септимий Север Апер, консул 207 г. (или Луций Септимий Север Апер)
 Арий Апер, преториански префект и тъст на император Нумериан (283-284)
 Луций Флавий Апер († 284), римски военачалник
 Свети Апер († 507), епископ на Тул в Лотарингия
 Никола Апер (Nicolas Appert) – френски сладкар, изобретил консервирането